

Patronyme 

 Marina Nigg (née en 1984), skieuse alpin liechtensteinoise ;
 Serge Nigg (1924-2008), compositeur français.

Bâtiment 
 La Louis Nigg Barn, grange américaine située dans le comté de Roberts, au Dakota du Sud.